Alfons I Zdobywca ( lub ; ur. 25 lipca 1109, zm. 6 grudnia 1185 w Coimbrze) – pierwszy król Portugalii, od 26 lipca 1139.

Życiorys

Dzieciństwo, młodość i droga do władzy 
Syn Henryka Burgundzkiego, hrabiego Portugalii i Teresy de León. Początkowo władzę w imieniu małoletniego hrabiego sprawowała jego matka. Zmuszony do opuszczenia hrabstwa arcybiskup zabrał ze sobą również Alfonsa. Hrabia powrócił po skończeniu 14 roku życia (w średniowieczu oznaczało to wkroczenie w wiek męski), gdzie stanął na czele rebelii przeciwko swojej matce. Po pokonaniu 24 czerwca 1128 roku wojsk kochanka swojej matki, Fernando Peresa de Trava w bitwie pod São Mamede, wygnał z kraju dotychczasową regentkę.

Pierwsze lata rządów 
W latach 1128–37 Alfons Henriques, wciąż jako hrabia Portucale, prowadził walki przeciwko Maurom oraz potyczki z ciotecznym bratem, królem León i Kastylii Alfonsem VII, wobec którego po poniesionych porażkach parokrotnie hołdował jako lennik. Posługiwał się w tym okresie tytułem infans, oznaczającym członkostwo rodziny królewskiej lub princeps, niemającym przypisanego znaczenia.

Uzyskanie tytułu królewskiego i niezależności Portugalii 
Po wygranej z Maurami znaczącej bitwie pod Ourique w 1139 Alfons Henriques zaczął tytułować się królem (rex) – ta data powstania Królestwa Portugalii jest uznawana przez historiografię. Jednak tytuł królewski został użyty po raz pierwszy oficjalnie w relacjach zewnętrznych w roku 1143, w traktacie z Zamory zawartym z Alfonsem VII. Tytuł nie oznaczał niezależności – Alfons Henriques w dalszym ciągu był w feudalnej podległości w stosunku do Alfonsa VII, tytułującego się wówczas cesarzem i zwierzchnikiem wszystkich terytoriów na Półwyspie Iberyjskim. W 1144 roku papież Lucjusz II odmówił potwierdzenia niezależności Alfonsa Henriquesa, jak również uznania tytułu królewskiego i tytułował go jedynie księciem – dux portugalensis.

Po śmierci Alfonsa VII w 1157 roku tytuł cesarza przestał być używany, a obok Portugalii istniały na półwyspie cztery inne terytoria (królestwa) chrześcijańskie o zbliżonym statusie: Leónu (z Galicją), Kastylii, Nawarry i Aragonii – co sprzyjało uzyskaniu przez Portucale faktycznej niezależności.

Stolica Apostolska w osobie papieża Aleksandra III ostatecznie usankcjonowała tytuł królewski Alfonsa dopiero po 35 latach od rozpoczęcia starań, w 1179.

Inne dokonania 
W ciągu swojego panowania król budował nowe klasztory, m.in. sprowadził do Portugalii cystersów. Dla celów rekonkwisty stworzył rycerski zakon Avis, którego pierwszym mistrzem był jego naturalny syn Piotr Alfons. W 1147 odbił z rąk Maurów Lizbonę, a podczas wojny w latach 1158–1166 prowincję Alentejo. W 1184 oddał realną władzę swojemu synowi Sancho.

Przodkowie

Potomkowie 
W 1146 Alfons poślubił Mafaldę (pol. Matyldę) Sabaudzką (1125–1158), córkę Amadeusza III, hrabiego Sabaudii i Matyldy d'Albon. Para miała razem:
 Henryka (1147),
 Mafaldę (1149– ok. 1160),
 Urrakę (ok. 1151–1188), królową Leonu jako żonę króla Ferdynanda II,
 Sancha I (1154–1212), kolejnego króla Portugalii,
 Teresę (1157–1218), hrabinę Flandrii jako żonę hrabiego Filipa Alzackiego, następnie księżną Burgundii jako żonę księcia Odona III,
 Jana (1160),
 Sanchę (1160).

Alfons miał również nieślubną córkę z Elvirą Gálter:
 Urrakę Afonsę (1130–?), żonę Pedro Afonso Viegas, pana Aveiro,

Oraz inne nieślubne dzieci:
 Ferdynanda Alfonsa (ok. 1166– ok. 1172), generała i konstabla Portugalii,
 Piotra Alfonsa (ok. 1130–1169), pierwszego wielkiego mistrza Zakonu Aviz,
 Alfonsa (ok. 1135–1207), 11. wielkiego mistrza Zakonu Świętego Jana z Rodos,
 Teresę Alfonsę (ok. 1135–?), żonę Fernando Martins Bravo.

Przypisy

Bibliografia 
 

Władcy Portugalii
Dynastia burgundzka
Urodzeni w 1109
Zmarli w 1185